Efrain o Efraín puede  referirse a:
 Efraín, patriarca bíblico.
 La Tribu de Efraín, una de las tribus de Israel.
 Efraín Cortés, futbolista colombiano.
 Efraín Flores, futbolista Mexicano.
 Efrain Goldenberg, político peruano.
 Efraín Guzmán, líder guerrillero colombiano.
 Efraín Huerta, poeta mexicano.
 Efrain Juárez, futbolista mexicano.
 Efraín Medina, cantante mexicano.
 Efraín Ríos Montt, antiguo  Presidente de facto de Guatemala.
 Efraín Sánchez, futbolista colombiano.
 Efraín Velarde, futbolista mexicano.
Efraín Aguilar, actor, director y escritor peruano.